Суперкубок России по футболу прошёл в субботу 14 июля 2012 года в Самаре, через две недели после Евро 2012 и за неделю до старта чемпионата 2012/13, и это был первый розыгрыш трофея, проведённый летом, что связано с переходом российского футбола на систему «осень—весна». В матче встречались обладатель Кубка России сезона 2011/12 казанский «Рубин» и действующий чемпион России петербургский «Зенит». «Зенит», будучи чемпионом страны, являлся номинальным хозяином поля. Победителем матча стал «Рубин», победив со счётом 2:0 благодаря голам Сальваторе Боккетти и Владимира Дядюна.

Выбор места проведения 
10 мая по итогам общего собрания членов РФПЛ стало известно, что местом проведения матча за Суперкубок могут стать Москва, Самара и Грозный. В итоге местом проведения матча была выбрана Самара.

Игроки, выбывшие из строя

Подробности

Статистика матча

Примечания 

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2012 году
Матчи ФК «Рубин»
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Футбол
Июль 2012 года
События 14 июля